Нурдмалінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нурдмалінг — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.